HK Amur (, , ) er en professionel russisk ishockeyklub fra Khabarovsk, der spiller i den Kontinentale Hockey-Liga (KHL). Klubben blev etableret i 1957 under navnet "Zalp", og den har siden oprettelse af ligaen i 2008 spillet i KHL. I løbet af ligaens første 11 sæsoner, har Amur imidlertid kun formået at kvalificere sig til slutspillet om Gagarin-pokalen to gange, og i begge tilfælde måtte klubben forlade slutspiller i første runde, og den må derfor betragtes som et af KHL's svagere hold.

Klubben spiller sine hjemmekampe i Platinum Arena, der har plads til 7.100 tilskuere. Amur er KHL's næstøstligste hold, og er et af kun to hold i ligaen, der har hjemme i Russisk fjernøsten. Det eneste andet hold i ligen fra Russisk fjernøsten, Admiral Vladivostok, må derfor betragtes som Amurs største lokalrival.

HK Amur er navngivet efter floden Amur, ved hvis østlige bred Khabarovsk er beliggende, og Amurtigeren indgår i klubbens logo.

Historie

Titler og bedrifter

KHL

Gagarin-pokalen 

 Konference-kvartfinalist (2): 2011-12, 2017-18.

Konferencetitler 

 Ingen

Divisionstitler 

 Ingen

Sæsoner

Trænere

Kilder / eksterne henvisninger 
 Hockeyklubben Amur

Referencer 

Ishockeyklubber i Rusland
Sport i Khabarovsk
Ishockeyklubber i KHL
Etableret i 1957